

Населені пункти та їхні частини
 Жарново — село в гміні Ґрудуськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Жарново — село в гміні Степниця Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Жарново — осада в гміні Ліп'яни Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Жарново — осада в гміні Ґжмьонца Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки